Sun Goes Down —en español: Se pone el sol— puede referirse a:

Música 
«Sun Goes Down», sencillo de Robin Schulz (2014); o
«Sun Goes Down», sencillo de David Guetta y Showtek (2015).